Luca Gaurico, in latino Lucas Gauricus – astronomo, astrologo e matematico italiano
Gauricus – cratere lunare